Русско-английские войны:
 Русско-английская война (1807—1812)
 Крымская война (1853—1856)
 Иностранная военная интервенция в России (1918—1921)

а также:
 Большая игра —  геополитическое соперничество между Российской и Британской империями

Войны между странами